Силов — фамилия:

 Силов, Анатолий Александрович (до 1990 года Александров; род. 1938) — советский и российский художник.
 Сюлов, Петер-Людвиг Мейделль (более известен как Силов; 1832—1918) — норвежский математик.

См. также 
 Силованов